Bruce Smeaton (1938-), compositeur australien de musique de films.
 Cooper Smeaton (1890-1978), arbitre et entraîneur de hockey sur glace.
 John Smeaton (1724-1792), ingénieur britannique.
 Robert Smeaton White (1856-1944), homme politique fédéral du Québec et de l'Ontario.
 William Arthur Smeaton (1924-2001), chimiste et auteur anglais.

Divers 
 La Tour de Smeaton est un ancien phare construit en mer.
Homonymie de monument
Patronyme anglais